Райсдорф (нем. Reisdorf) — топоним.

 Райсдорф — коммуна в Германии, в земле Тюрингия. 
 Райсдорф (Шлезвиг-Гольштейн) — посёлок в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

См. также 
 Пернег — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.